Bunker Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bunker Hill (Arkansas)
 Bunker Hill (Connecticut)
 Bunker Hill (Georgia)
 Bunker Hill (Illinois)
 Bunker Hill (Indiana)
 Bunker Hill (Kalifornien)
 Bunker Hill (Kansas)
 Bunker Hill (Kentucky)
 Bunker Hill (Los Angeles), Stadtviertel von Los Angeles, Kalifornien
 Bunker Hill (Michigan)
 Bunker Hill (Mississippi)
 Bunker Hill (Missouri)
 Bunker Hill (North Carolina)
 Bunker Hill (Ohio)
 Bunker Hill (Oregon)
 Bunker Hill (Pennsylvania)
 Bunker Hill (South Carolina)
 Bunker Hill (Tennessee)
 Bunker Hill (Texas)
 Bunker Hill (Virginia)
 Bunker Hill (Washington)
 Bunker Hill (West Virginia)
 Bunker Hill (Wisconsin), im Richland County

Bunker Hill steht für:

 Bunker Hill, Hügel in Boston, Massachusetts, siehe Charlestown (Massachusetts)

im NRHP gelistete Objekte:
 Bunker Hill (Millersville), in Millersville, Maryland, ID-Nr. 84000034
 Bunker Hill Covered Bridge, in Claremont, North Carolina, ID-Nr. 70000446
 Bunker Hill Historic District, in Bunker Hill, West Virginia, ID-Nr. 80004412
 Bunker Hill House, in Fairhaven, Ohio, ID-Nr. 01001062
 Bunker Hill Monument, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 66000138
 Bunker Hill School, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 87001771

Schiffe:
 USS Bunker Hill (CG-52), Lenkwaffenkreuzer 
 USS Bunker Hill (CV-17), Flugzeugträger

Sonstiges:
 Leonard P. Zakim Bunker Hill Memorial Bridge, Brücke in Boston
 Schlacht von Bunker Hill, Schlacht im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg
 Die Kadetten von Bunker Hill, US-amerikanischer Film von Harold Becker (1981)

Siehe auch:
 Bunker Hill Township
 Bunkers Hill